

Poema 
L'Eneide travestita – poema di Giambattista Lalli (1633).
L'Eneide di Virgilio sottosopra ( in russo: Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку Vergilieva vyvoroceneraya naisnanku) di N. P. Osipov, (1794-1808)
Eneide travestita (in ucraino: Енеїда українська бурлескно-травестійна поема, Eneida Eneyida ukrayinsʹka burleskno-travestiyna poema) – poema satirico di Ivan Petrovyč Kotljarevs'kyj (1798-1842)

Opera 
Eneide travestita – opera musicale di Mykola Lysenko